45-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 24 сентября 1978 года. Победу, второй год подряд, одержал французский велогонщик Бернар Ино.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1978 на FirstCycling
 
 
  

1978 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1978 году
Сентябрь 1978 года